De 5000 meter mannen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2022 werd op vrijdag 29 oktober 2021 in ijsstadion Thialf te Heerenveen verreden. Titelverdediger was Patrick Roest, die de laatste drie jaar had gewonnen. Hij werd verslagen door Jorrit Bergsma die tien na zijn eerste nationale titel op de 5000 zijn tweede titel pakte.

Uitslag 

Man 05000 meter
Nederlands kampioenschap schaatsen - 5000 meter mannen